Dorofeeva kan som auktorsförkortning betyda:

 E.A. Dorofeeva
 Lubov V. Dorofeeva

Robotskapade auktorsförkortningar